DAM hace referencia a:

 Abreviación de Discrete Applied Mathematics, publicación científica
 Aeropuerto Internacional de Damasco (árabe: مطار دمشق الدولي), un aeropuerto público situado en la ciudad de Damasco, la capital de Siria código IATA
 DAM (grupo de rap palestino)
 DAM (Banda de metal)
 Decámetro: 10 m; dam siempre en minúsculas, y sin punto (pues es un símbolo)
 (Declaración Aduanera de Mercancías); Anteriormente llamada DUA (Declaración Única de Aduanas) se cambia el nombre a DAM de acuerdo a la Nueva Ley General de Aduanas en Perú
 (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma) módulo superior de estudios que sustituye al anterior DAI (Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) desde la publicación del BOE del 20 de mayo de 2010
 Digital Asset Management
 Estadio Diego Armando Maradona, propiedad de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

¿Qué es? 
 DAM, en informática es un tipo de memoria que combina el acceso RAM y SAM, la cual es denominada memoria de acceso directo (Direct Access Memory, DAM).

Personas 

 Henrik Dam, bioquímico danés cogalardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1943

Autores de nombres botánicos 

 D.P.Dam - D.P. Dam fl. 1992
 Herman van Dam 1947 * J.A.C.Dam - J.A.C. van Dam fl. 1996
 J.A.C.Dam - J.A.C. van Dam fl. 1996
 N.Dam - N. Dam fl. 1992

Acrónimos